Gymnogaster , 1956 – monotypowy rodzaj grzybów z rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), zawierający jedynie gatunek Gymnogaster boletoides;
 Gymnogaster Brünnich, 1788 – synonim rodzaju ryb Trachipterus , 1770;